Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern steht für folgende Krankenhäuser:

in Deutschland:
 Maria-Theresia-Klinik (München), Bayern
 Krankenhaus Neuwittelsbach, Bayern
 Marienhospital Stuttgart, Lehrkrankenhaus der Universität Tübingen, Baden-Württemberg

in Österreich:
 Sanatorium der Kreuzschwestern Graz, Steiermark
 Sanatorium Kettenbrücke Innsbruck, Tirol
 Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz, Oberösterreich
 Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried, Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Kardinal Schwarzenberg Klinikum, Schwarzach im Pongau, Land Salzburg
 Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Wien
 Krankenhaus St. Vinzenz Zams, Tirol

in Tschechien:
 Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Karl Borromäus, Prag, Böhmen

Siehe auch: 
 Barmherzige Schwestern